Nicky est un prénom épicène (diminutif de Nicholas) notamment porté par :
Nicky Hayden (1981-2017),  était un pilote de vitesse moto américain.
Nicky Jam (1981-), chanteur et compositeur de reggaetón.
Nicky Hopkins (1944-1994), pianiste et organiste britannique.  
Nicky Larson est un personnage de fiction créé par Tsukasa Hōjō en 1985. Il apparaît dans les mangas City Hunter et Angel Heart.
Nicky Hilton (1983-), est actrice, styliste, mannequin et personnalité médiatique américaine.
Nicky Butt (1975-), footballeur anglais.

Prénom épicène